Бастак:
 Бастак — природный заповедник в Еврейской автономной области.
 Бастак — город в Иране, в провинции Хормозган.